Il doppio del torneo di tennis Benson & Hedges Classic 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Syd Ball e Ray Ruffels per Walkover.

Teste di serie 

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (semifinali)
 Dick Crealy /  Onny Parun (semifinali)

 Ismail El Shafei /  Roscoe Tanner (campioni)
 Brian Fairlie /  Fred Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Classic 1974